Ильдар Ибрагимов:
 Ибрагимов, Ильдар Абдуллович (род. 1932) — российский математик.
 Ибрагимов, Ильдар Рифкатович (род. 1967) — российский шахматист, гроссмейстер (1993).